Halfway House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Halfway House (Montana), ID-Nr. 02000047
 Halfway House (Pennsylvania), ID-Nr. 83004660
 Halfway House (West Virginia), ID-Nr. 78002792
 Halfway House (Wisconsin), ID-Nr. 82000728

Halfway House steht für:
 Halfway House Outlier, archäologische Stätte der Anasazi-Kultur in New Mexico